Wannenbach steht für folgende geographischen Objekte:

Fließgewässer: 
 Wannenbach (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Oberndorf, Stadt Ornbau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wannenbach (Brettach), linker Zufluss der Brettach (Kocher) bei Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wannenbach (Eisbach), rechter Zufluss zum Eisbach (Kocher) vor Eisbach, Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wannenbach (Heiterwanger See), westlicher Zufluss zum Heiterwanger See bei Heiterwang, Bezirk Reutte, Tirol, Österreich
 Wannenbach (Hirschbächlein), rechter Zufluss zum Hirschbächlein vor Menzenschwand-Hinterdorf, St. Blasien, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Wannenbach (Neugraben), rechter Zufluss zum Neugraben bei Appenweier, Ortenaukreis, Baden-Württemberg 
 Wannenbach (Ruhr) (auch Pferdebach), rechter Zufluss der Ruhr bei Heven, Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wannenbach (Schwarza), linker Zufluss der Schwarza (Schwarzwald) vor dem Stausee Witznau bei Rickenbach, Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Wannenbach (Seebach), rechter Zufluss zum Seebach (Wutach) bei Kunzenmoos, Feldberg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Wannenbach (Stillach), linker Zufluss der Stillach bei Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Orte:
 Wannenbach (Auswil), Ort in Auswil, Kanton Bern, Schweiz

Sonstige:
 Wannenbachfall, Fall des Leidrus, linker Zufluss zum Jetzbach, rechter Oberlauf des Sernf in Glarus Süd, Kanton Glarus, Schweiz

Siehe auch:
 Wannebach
 Wannenbächle
 Wannengraben
 Wannbach, Ortsteil von Pretzfeld, Bayern